Rakša – potok na Słowacji, dopływ Turca
 Rakša – wieś na Słowacji